Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Maria Sharapova.

Questa è stata la prima edizione degli Australian Open ad avere il tie-break nel set decisivo. Tuttavia, anziché arrivare a sette, il tie-break del set decisivo sarà vinto dal primo giocatore ad arrivare a quota dieci punti, con un distacco di almeno due punti.

In finale Naomi Ōsaka ha battuto Petra Kvitová con il punteggio di 7–62, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

  Simona Halep (quarto turno)
  Angelique Kerber (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Naomi Ōsaka (campionessa)
  Sloane Stephens (quarto turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Petra Kvitová (finale)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Daria Kasatkina (primo turno)
  Aryna Sabalenka (terzo turno)
  Elise Mertens (terzo turno)
  Anastasija Sevastova (quarto turno)
  Julia Görges (primo turno)
  Ashleigh Barty (quarti di finale)
  Serena Williams (quarti di finale)

  Madison Keys (quarto turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Wang Qiang (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Lesia Tsurenko (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Camila Giorgi (terzo turno)
  Hsieh Su-wei (terzo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)
  Maria Sharapova (quarto turno)
  Petra Martić (terzo turno)
  Barbora Strýcová (primo turno)

Qualificate 

  Astra Sharma (secondo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Bianca Andreescu (secondo turno)
  Karolína Muchová (primo turno)
  Iga Świątek (secondo turno)
  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Anna Kalinskaya (primo turno)

  Paula Badosa Gibert (primo turno)
  Harriet Dart (primo turno)
  Zhu Lin (primo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno) 
  Jessika Ponchet (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Natalia Vikhlyantseva (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava (primo turno)
  Kimberly Birrell (terzo turno)
  Clara Burel (primo turno)
  Zoe Hives (secondo turno)

  Priscilla Hon (primo turno)
  Whitney Osuigwe (primo turno)
  Peng Shuai (primo turno)
  Ellen Perez (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2019